Storie incredibili (Amazing Stories) – serie televisiva del 1985
Storie incredibili (Amazing Stories) – serie televisiva del 2020
So Weird - Storie incredibili – serie televisiva del 1999